Fernando Aguirre puede estar referido a:

Personas 
 Fernando Aguirre Colorado (1879-1966), revolucionario huimanguillense, presidente del club liberal Melchor Ocampo.
 Fernando Aguirre Rodil (1882-1965), actor español.